Stora Avlången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Avlången (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (3,14 km²)
Stora Avlången (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (6,78 ha)

Se även
Avlången

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn